40 Tage (Vierzig Tage; 40 Days) ist Titelbestandteil:
 40 Tage und 40 Nächte, Filmkomödie (2002)
 Die vierzig Tage des Musa Dagh, Roman von Franz Werfel (1933)
 40 Days for Life, christliche Bewegung

Siehe auch:
 Quarantäne 
 Vierzigtägige Fristen